Pollesch est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1888-1945?), homme politique allemand ;
 Konrad Pollesch (1940-), photographe polonais ;
 René Pollesch (1962-), dramaturge et directeur de théâtre allemand.

Patronyme allemand